A Equipe mexicana representa o México na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
O México competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1964. Seus melhores resultados foi atingir a segunda rodada do Grupo Mundial em (1969,
1973, 1982, 1983, 1985).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Mexicana da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis